Канте́н Ото́н (; 27 марта 1988, Монтрёй, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Страсбур Б».

Карьера

Клубная 
Кантен Отон — воспитанник клуба «Страсбур». Впервые сыграл в основном составе клуба 1 декабря 2006 года в матче Лиги 2 против «Бастии», заменив Гийома Лакура на 73-й минуте встречи.
По итогам сезона «Страсбур» вернулся в Лигу 1 и 1 марта 2008 года в матче с «Ле Маном» полузащитник дебютировал в высшем дивизионе французского футбола.
В 2008-2010 годах Отон продолжал играть за «Страсбур», вновь выбывший в Лигу 2. Сезон 2010/11, следующий после вылета команды в Лигу 3 полузащитник провёл, выступая на правах аренды за клубы второго дивизиона «Шатору» и «Нант».

Летом 2011 года Кантен Отон перешёл в «Труа». За новую команду полузащитник впервые сыграл 30 сентября 2011 года в матче с «Туром».
До окончания сезона он провёл в Лиге 2 19 матчей, а «Труа» по итогам сезона пробился в Лигу 1.
Первый гол в профессиональной карьере полузащитник забил 31 октября 2012 года в матче Кубка лиги против «Монако».

В сборной 
В 2007 году Кантен Отон выступал за юношескую сборную Франции (до 19 лет) на чемпионате Европы. На турнире полузащитник сыграл в 2 матчах группового этапа и полуфинале.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Труа»